Баурузух () — род вымерших крокодиломорфов из семейства баурузухид (Baurusuchidae) инфраотряда Notosuchia. Известен из верхнемеловых отложений Бразилии (формация Adamantina). Большинство образцов известно из туронского и сантонского ярусов, но представители типового вида дожили до верхнего маастрихта ( назад).

Этимология 
Род получил название, связанное с бразильским геологическим образованием Бауру, и с латинского может быть переведен как «крокодил Бауру». Выделяют два вида: типовой Baurusuchus pachechoi, названный в честь открывшего его исследователя Eng Joviano Pacheco, и описанный в 2005 году Baurusuchus salgadoensis, названный в честь General Salgado County из Сан-Паулу, Бразилия. Положение открытого в 2010 году третьего вида, Baurusuchus albertoi, названного в честь бразильского палеонтолога Alberto Barbosa de Carvalho, на данный момент спорно, поскольку исследования 2014 года указывают его в качестве близкого родственника Aplestosuchus sordidus.

Систематика 
Баурузух — типовой род семейства Baurusuchidae, состоящего из наземных крокодиломорфов, обладающих длинными конечностями и высокими, сжатыми с боков черепами. Представители этого рода тесно связаны с более ранним южноамериканским баурузухидом Cynodontosuchus rothi, который имел меньшие размеры и менее массивные зубы. Близким родственником приходится и имеющий схожие размеры, но значительно более легкое телосложение Stratiotosuchus. Кроме Южной Америки, представители Baurusuchidae известны также из Азии (Пакистан) и Европы.

Исследование 2011 года выделило новое подсемейство, названное Baurusuchinae. Было описано семь диагностических признаков для данной группы, включая умеренные размеры и притупленную морду. По результатам исследования, только Stratiotosuchus maxhechti и Baurusuchus могут быть отнесены к этому подсемейству, что указывает на их ближнее родство. Однако, исследование, проведенное в 2014 году, упоминает новый вид, Aplestosuchus sordidus, и тоже относит его к этому подсемейству. Но в то же время авторы указывают на более тесную взаимосвязь Baurususchus с Stratiotosuchus, чем с Aplestosuchus, с единственным исключением в виде Baurusuchus albertoi. Таким образом, результаты исследования не поддерживают принадлежность Baurusuchus albertoi к роду Baurusuchus и указывают его как близкого родственника Aplestosuchus. Была выстроена следующая кладограмма:

Анатомия 

Известны черепа хорошей сохранности и даже почти полные посткраниальные скелеты. Баурузухи имели массивные позвонки с высокими остистыми отростками, крепящими на себе мощную мускулатуру и возможно даже жировой горб. На спине и хвосте имелись ряды остеодерм. Шея подвижнее, чем у современных крокодилов в дорсовентральной плоскости. Конечности значительно больше и сильнее, чем у современных крокодилов, и полностью выпрямлены (парасагиттальное положение), но несколько хуже приспособлены к быстрому бегу, нежели грацильные конечности близкородственного Stratiotosuchus. Баурузухи имели массивные черепа с направленными вперед глазницами, обеспечивающими значительно более эффективное, чем у современных крокодилов, бинокулярное зрение. Морда была высокой и несколько сжатой с боков, что интерпретируется как адаптация для увеличения эффективности укуса, совершенно неуместная для полуводных крокодилов (высокий череп увеличивает боковое сопротивление воды). Позиция ноздрей также не предрасполагает к водному образу жизни. Сильно загнутая птеригоидная кость предполагает очень мощный укус и способность очень быстро захлопнуть челюсти. Зубы надежные и прочные, как у современных крокодилов, но несколько сильнее сжаты с боков и имеют выраженную пильчатую кромку. Больше всего краниальные особенности баурузухов напоминают таковые у тираннозавридов.

Ранее для баурузуха указывалось наличие antorbital fenestra – широкого отверстия между ноздрями и глазницами, которое появилось у архозавров еще в раннем Триасовом периоде и сохранялось у ранних крокодиломорфов, но полностью исчезло у более продвинутых форм. В настоящее время же считается, что предполагаемая antorbital fenestra на черепе голотипа Baurusuchus salgadoensis на самом деле является повреждением. Другие известные черепа баурузухов не показывают подобного рода образований.

Баурузух был крупным наземным хищником, известные образцы которого (включая Baurusuchus albertoi) варьируются от 1,3 до 3,5—4 метров в длину. Наиболее крупный вид — Baurusuchus pachechoi. Череп голотипа Baurusuchus pachechoi (DGM No. 299R) имеет дорсальную длину около 50—60 см и принадлежал животному длиной около 3,5-4 метров, с ожидаемой массой от 250 до 400 кг. Череп голотипа Baurusuchus salgadoensis (MPMA 62-0001-02) имеет дорсальную длину в 43 см и скорее всего принадлежал животному длиной около 3 метров и массой в районе 150—200 кг. Описанный в 2010 году скелет Baurusuchus salgadoensis хорошей сохранности (не хватает только черепа и плечевого пояса) в длину около 1,9 м, а почти полный скелет голотипа Baurusuchus albertoi (отсутствует только кончик хвоста и морды) имеет длину примерно в 1,3 м.

Палеоэкология 
Анатомические признаки баурузухов указывают на высокоспециализированный наземный образ жизни, несвойственный современным крокодилам. Строение черепа и конечностей всех представителей семейства баурузухид больше всего напоминает таковое у хищных динозавров.

Baurusuchus salgadoensis рассматривается как хищник, живущий в очень жарком и засушливом климате, где не могли бы существовать полуводные крокодилы. Он был найден в массивных песчаниках, которые интерпретируются как высохшие поймы рек. Обнаружение почти полных скелетов указывает на то, что баурузухи, вероятно, рыли глубокие ямы для того, чтобы найти воду. Дополнительной причиной подобного поведения может быть разновидность терморегуляции, присутствующая у современных крокодилов, но поскольку наземные крокодиломорфы сейчас считаются теплокровными животными, у баурузухов она, вероятно, носила несколько иной характер.

Баурузухи, вероятно, были высшими хищниками в местах своего обитания, конкуренцию которым составляли только другие баурузухиды и немногочисленные абелизавриды. Они могли охотиться на таких животных, как орнитоподы, дромеозавриды и меньшие крокодиломорфы. Строение черепа и зубов указывают на то, что баурузух мог убивать и расчленить свою жертву не только так, как это делают современные крокодилы, но и в чем-то напоминал комодского варана, вырезающего массивные шматы мяса движениями головой вперед-назад.

Патологии 
Следы от зубов баурузухов характеризуются дополнительными отметинами от встряхивания или потягивания-разрывания. Все более-менее полные черепа баурузухов носят на себе следы от зубов сородичей или других баурузухид. Кроме того, известен покусанный хвост Baurusuchus pachechoi, в остеодермах которого застрял зуб другого баурузуха. На черепе голотипа Baurusuchus salgadoensis, помимо следов от зубов другого баурузуха, описываются и предполагаемые проколы от зубов крупного хищного динозавра.

Примечания 

Notosuchia
Крокодиломорфы мелового периода
Ископаемая фауна Южной Америки
Фоссилии из меловых отложений Бразилии